Даоли — топоним:
 Даоли () — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян, Китай.
 Даоли () — община в уезде Линян, провинция Ханам, Вьетнам.